La place Kossuth peut désigner :

 La place Kossuth à Budapest
 La place Kossuth à Paris

Kossuth Place